Desa Munjul kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Munjul (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Desa Munjul (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,46, long 107,78), 
 Desa Munjul (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,84, long 107,18), 
 Desa Munjul (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,85, long 106,78), 
 Desa Munjul (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,27, long 106,46), 
 Desa Munjul (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,82, long 108,60), 
 Desa Munjul (administrativ by i Indonesien, Banten), 

Robotskapade Indonesienförgreningar